

Пойнт — місто, штат Техас
 Пойнт Тауншип — селище в окрузі Нортамберленд, штат Пенсільванія